Mikiver ist der Familienname folgender Personen:

 Heino Mikiver (1924–2004), estnischer Künstler und Schriftsteller
 Ilmar Mikiver (1920–2010), estnischer Dichter und Journalist
 Maarija Mikiver (* 1987), estnische Fußballspielerin